André Chéron (1895-1980) – scacchista e compositore di scacchi francese
 Charles-Jean-François Chéron (1635-1698) – medaglista francese
 Elisabeth Sophie Chéron (1648-1711) – pittrice, poetessa e musicista francese

Pagine correlate
 Saint-Chéron